Het tennistoernooi Australian Open werd in 1997 bij de mannen voor de 85e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaan Pete Sampras won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de ongeplaatste Spanjaard Carlos Moyá met 6-2, 6-3 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema Australian Open 1997, mannenenkelspel

Australian Open
ITF-toernooi in 1997